George Washington School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Washington School (Philadelphia, Pennsylvania), NRHP-ID: 86003343
 George Washington School (Kingsport, Tennessee), NRHP-ID: 07000184